Serugue (2185 a.C. - 1955 a.C.) é um personagem do Antigo Testamento da Bíblia, citado no capítulo 11 do livro de Gênesis, onde é mencionado na descendência de Sem como filho de Reú, que tinha trinta e dois anos quando Serugue nasceu.

Foi o pai de Naor, que nasceu quando ele tinha trinta anos, e foi o bisavô do patriarca Abraão.

De acordo com o relato bíblico, Serugue viveu duzentos anos depois que nasceu Naor, gerando filhos e filhas.

Idade dos patriarcas

Árvore genealógica baseada em Gênesis 

Personagens do Livro de Gênesis